Фи́дес () — древнеримская богиня согласия и верности. Обожествление Верности (fides), а также других важнейших добродетелей (Доблести, Благочестия, Чести, Согласия) — уникальная черта римской религии. Известный нам храм Верности был освящён лишь в 258 или 254 году до н. э. консулом Авлом Атилием Калатином.

История

Изображалась Фидес на римских монетах в виде женщины с плодами и колосьями в руках, а также с птицей — горлицей. Её символом были соединённые правые руки, что означало верность договору. Считалась хранительницей устоев нравственной системы римского общества, гордившегося верностью принципам своего жизненного уклада и клятвам.

Вместе с Пиетас (божеством исполнения долга перед богами, родиной, родителями) считалась основой общества и добродетелей римлян, гордившихся своей исключительной верностью клятве.

Фидес была тесно связна с призывавшимся при клятве Юпитером и слившимся с ним божеством верности Диус Фидиус, а также с понятием foedus, «союз», который заключался с торжественными жертвоприношениями главой коллегии фециалов, ведавшей ритуалом объявления войн и заключения договоров с богами (Ливий. История от основания города. I, 24, 6).

Установление культа Фидес, в котором участвовали три главных фламина, приписывалось Нуме Помпилию (Ливий, I, 21 и 1-4; Плутарх «Сравнительные жизнеописания»). Так, у Ливия написано по этому поводу: «он повелел, чтобы к святилищу Верности жрецы приезжали на крытой колеснице, запряжённой парой, и чтобы жертвоприношение совершали рукою, спеленутою до самых пальцев, в знак того, что верность должно блюсти и что она свята и остаётся святыней даже в пожатии рук». Один из храмов в Риме был посвящён этой богине. В Первую Пуническую войну в её честь был построен храм и на Капитолийском холме, в котором хранились договоры Рима с другими государствами.

Фламины приносили жертву Фидес, обернув тканью правую руку, посвящённую богине (так как соединение правых рук, часто изображавшееся на монетах с Фидес, символизировало верность заключённому договору). В период империи часто изображалась на монетах как Фидес Августа, Фидес войска, Фидес конницы и т. д. Соответствующая богиня в греческой мифологии — Пистис.

Божества, надзиравшие за верностью клятве, почитались в Италии с глубокой древности. Так, в 466 г. до н. э. в Риме был посвящён храм одному из них — Semo Sancus Dius Fidius (Семону Санку), соединявшему в себе сабинского бога земли и латинского бога неба (клятвы землёй и небом считались самыми священными).

В честь богини Фидес назван астероид (37) Фидес, открытый 5 октября 1855 года.

См. также 
 Римская мифология.

Примечания

Литература 
 История Рима. Под ред. Иванова А.Г. М. 1997.
 Мифы и сказания древней Греции и Рима. Сост. А.А. Нейхардт.; Изд. «Правда», 1987 г.
 Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 томах. М. Советская энциклопедия, 1987, 1988.
 Культура Древнего Рима. В 2 тт. / Отв. ред. Е. С. Голубцова. — М.: Наука, 1985.
 Марк Туллий Цицерон. Философские трактаты. М., «Наука», 1985.
 Gérard Freyburger, Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne, Paris, Les Belles Lettres, 1986, 361 p.
 Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) (1981—1999) Artemis-Verlag, 9 volumes.

Ссылки 

 Плутарх. «Сравнительные жизнеописания», Нума Помпилий
 Тит Ливий. История от основания города, I, 18-21: текст на латинском и русском
 Цицерон. О природе богов. Античная литература.
 Мифологическая энциклопедия. РИМСКИЙ ПАНТЕОН.

Богини в римской мифологии